Jupânești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Jupânești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj

 Jupânești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Jupânești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Jupânești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș